Riegerting ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Riegerting (Gemeinde Mehrnbach), Ortschaft von Mehrnbach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Schloss Riegerting, Schloss in Mehrnbach, Oberösterreich